Odishaw steht für:
 Hugh Odishaw (1916–1984), Geophysiker
 Mount Odishaw, Berg auf Antarktika
 (2775) Odishaw, Asteroid des inneren Hauptgürtels